La saison 1999-2000 du Championnat d'Irak de football est la vingt-sixième édition de la première division en Irak, l' Iraqi Premier League. La compétition se déroule sous la forme d'une poule unique où les vingt-six meilleurs clubs du pays s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, le système de relégation n'est pas précisé, la prochaine saison ne se déroule qu'avec seize clubs.

C'est le club d'Al-Zawra'a SC, tenant du titre, qui remporte à nouveau le championnat cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec quatre points d'avance sur un duo composé d'Al Qowa Al Jawia Bagdad et d'Al Shorta Bagdad. C'est le neuvième titre de champion d'Irak de l'histoire du club, qui réussit le doublé en s'imposant en finale de la Coupe d'Irak face à Al Aqowa Al Jawia.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir les classements se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Irak de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat d'Irak de football
Irak
1999 en Irak
2000 en Irak